Jméno a příjmení Robert Austerlitz má více nositelů:

 Robert Austerlitz (1861–1930) – rakousko-německý novinář a vydavatel ekonomických časopisů, činný zejm. v Praze a Berlíně
 Robert (M.) Austerlitz (1862–1937) – česko-rakouský sportovec, novinář, ředitel textilky, malíř a grafik, činný zejm. v Praze a Vídni
 Robert Austerlitz (lingvista) (1923–1994) – rumunsko-americký jazykovědec zaměřený na studium uralských a altajských jazyků a finštiny

 viz též
 Austerlitz (příjmení)